Yokohama kan syfta på:
 Yokohama – en storstad i Kanagawa prefektur, Japan
 Yokohama, Aomori – ett samhälle i Aomori prefektur, Japan
 Yokohama Rubber Company – en japansk däcktillverkare
 Yokohama F. Marinos – en fotbollsklubb från Yokohama
 Yokohama FC – en fotbollsklubb från Yokohama
 Yokohama (hönsras) – en hönsras